Alec Parker (ur. 1955) – australijski krykiecista
 Alec Parker (ur. 1974) – amerykański rugbysta

Zobacz też 
 Alex Parker